Брэ́нди Ли Ле́дфорд (, также известна под именами Жизель и Брэнди Сэндерс; род. 4 февраля 1969) — американская актриса и модель. В 1992 году стала «Киской года» () журнала Penthouse.

Биография 
Брэнди Ледфорд в основном известна своими ролями в телесериалах. Она играла роль Дойл в научно-фантастическом сериале «Андромеда», Доун Мастертон в 10-м сезоне сериала «Спасатели Малибу», в фантастическом сериале «Человек-невидимка» телеканала Sci Fi Channel, а также главные роли в других сериалах.

Личная жизнь 
В 1998 году было украдено домашнее видео с Брэнди Ледфорд, вокалистом группы Mötley Crüe Винсом Нилом и порнозвездой Джанин Линдмалдер, на котором они втроём занимались сексом во время отдыха на Гавайских островах. В итоге это видео было выпущено под названием Janine and Vince Neil Hardcore Uncensored той же компанией Internet Entertainment Group, которая распространяла секс-видео Памелы Андерсон и барабанщика Mötley Crüe Томми Ли.

Ледфорд является набожной христианкой, и описывает Иисуса как «наибольшую любовь своей жизни».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Penthouse Pets
Эротические фотомодели США
Penthouse Pets of the Year